Tver (stad), een stad in Rusland
 oblast Tver, het oblast waarvan deze stad de hoofdplaats is
 Gouvernement Tver, gouvernement gedurende het Russische Keizerrijk
 Vorstendom Tver, een rijk rond deze stad